Herb gminy Górzno (powiat brodnicki)
 Herb gminy Górzno (powiat garwoliński)